Обаљ може да се односи на:

 Обаљ, насељено место у Босни и Херцеговини
 Обаљ (река)
 Обаљ (Белорусија), насељено место у Белорусији